Vacciniina kamuikotana är en fjärilsart som beskrevs av Matsumura 1928. Vacciniina kamuikotana ingår i släktet Vacciniina och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
kamuikotana